AMS steht für:
 Ablepharon-Makrostomie-Syndrom, sehr seltenes, stark entstellendes Syndrom
 Accelerator Mass Spectrometry, siehe Beschleuniger-Massenspektrometrie
 Acute Mountain Sickness, siehe Höhenkrankheit
 Aging Males’ Symptoms, siehe Klimakterium virile
 Airspace Management Service, Flugsicherungsdienstleistung, Bestandteil des Flugverkehrsmanagement
 Alenia Marconi Systems, siehe SELEX Sistemi Integrati
 Allgemein bildende mittlere Schule, eine Schulsparte in Österreich
 Alpha-Magnet-Spektrometer, ein Spektrometer zur Untersuchung der kosmischen Höhenstrahlung
 Alsa Modular Synth, eine Musiksoftware
 American Mathematical Society
 American Meteorological Society
 American Musicological Society, siehe Amerikanische Gesellschaft für Musikwissenschaft
 Amerikanisch-Samoa (UNDP-Code)
 Amotivationales Syndrom
 Anästhesie-Informations-Management-System, spezielle klinische Arbeitsplatzsysteme für die Anästhesie
 Application Management Service, siehe Softwarewartung
 Arbeitsmarktservice, Österreichische Arbeitsmarktverwaltung („Arbeitsamt“)
 Arbeitsschutzmanagementsystem, Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
 Archäologisches Museum Split, eine archäologische Sammlung in Kroatien
 Armeemarschsammlung, das grundlegende Katalogwerk der deutschen militärischen Marschmusik
 Army Mapping Service, eine Vorgängerorganisation der heutigen National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)
 Arteria mesenterica superior, die obere Eingeweidearterie
 Artikel-Management-System, siehe Warenwirtschaftssystem
 Asset-Management-System, siehe Anlagenwirtschaft
 Associated Marketing Services, eine Einkaufsgemeinschaft im Einzelhandel
 Assoziation Marxistischer Studierender, ein kommunistischer Studentenverband in Deutschland
 Automatischer Mehrfachschalter, ein Verteiler für Analoge Telefone
 Automatisches Melksystem (auch Melkroboter), ein automatisiertes System zum Melken von Kühen
 Eignungstest für das Medizinstudium, Studierfähigkeitstest in der Schweiz
 Flughafen Amsterdam Schiphol (IATA-Code)
 Bahnhof Schiphol Airport (IATA-Code)

AM(S) steht für:
 Assoziation Montessori (Schweiz)

Ams steht für:
 Ams Run, Fluss im US-Bundesstaat Indiana

Ams ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt Ams (* 1982), australischer Fußballschiedsrichter

ams steht für:
 ams AG, österreichischer Halbleiterhersteller
 Amami Ōshima (Sprache) (ISO-639-3-Code), siehe Ryūkyū-Sprachen #Gliederung
 auto motor und sport, deutschsprachige Automobil-Zeitschrift

Abkürzung